Disfiguring The Goddess () — американская дэт-метал группа из города Минден, штат Невада. Проект Disfiguring The Goddess был сформирован в 2006 году, Кэмероном Аргоном, Джо Броадом и Филом Мизерикордиамом. К сегодняшнему дню группа выпустила пять полноформатных альбомов, два EP и два демо.

Дискография

Студийные альбомы 
 2009: Disfiguring The Goddess
 2011: Circle Of Nine
 2013: Black Earth Child
 2013: Deprive
2019: Katapillar

EP
 2008: Summer Promo
 2012: Sleeper

Demo
 2007: Disfiguring The Goddess
 2008: Defaced From Humanity

Текущий состав 
 Кэмерон  «Big Chocolate» Аргон — вокал, гитара, бас-гитара, синтезаторы (2006-н.в.)

Ссылки 
 https://www.facebook.com/disfiguringthegoddess
 https://myspace.com/disfiguring

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы из Невады
Дэт-метал-группы США